Svif har flera betydelser:

 Svif – en svensk intresseorganisation, se  Sveriges Vandrarhem i Förening
 Svif – en internetplats, se Sverige i Filmerna